Pulveroboletus — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 1909 року.

Відкриття виду 
Рід був вперше описаний американським мікологом  у 1909 році. Він визначив види в роді як такі, що мають шапку і стебло, «вбране в помітну сірчано-жовту, порошкоподібну повсть, яка може бути залишками загального велуму: основа біла, м'ясиста; трубочки зрощені, жовтуваті, вкриті великим покривом: спори довгасто-еліпсоїдні, вохрово-коричневі: ножки тверді, кільчасті, не сітчасті.».

Класифікація 
 Pulveroboletus aberrans Heinem & Gooss.-Font. 1951
 Pulveroboletus acaulis Pegler 1983
 Pulveroboletus annulatus Heinem. 1951
 Pulveroboletus atkinsonianus L.D. Gómez. 1997
 Pulveroboletus auriflammeus Berk. & M.A. Curtis 1947
 Pulveroboletus bembae Degreef & De Kesel 2009
 Pulveroboletus brunneoscabrosus Har. Takah. 2007
 Pulveroboletus carminiporus Heinem 1951
 Pulveroboletus cavipes Heinem 1951
 Pulveroboletus croceus Heinem. 1951
 Pulveroboletus flaviporus Earle 1947
 Pulveroboletus frians Corner 1986
 Pulveroboletus icterinus Pat. & C.F. Baker 1990
 Pulveroboletus innixus Charles Kristoger & Frost 1986
 Pulveroboletus luteocarneus Degreef & De Kesel 2009
 Pulveroboletus melleoluteus Snell & E.A. Dick & Hesler 1951
 Pulveroboletus parvulus Natarajan & Purush. 1988
 Pulveroboletus paspali Grinling 1967
 Pulveroboletus phaeocephalus Pat. & C.F. Baker 1947
 Pulveroboletus ravenelii Berk. & M.A. Curtis 1909
 Pulveroboletus reticulopileus M. Zang & R.H. Petersen 2001
 Pulveroboletus ridleyi Massee 2000
 Pulveroboletus rolfeanus L.D. Gómez 1997
 Pulveroboletus rosaemariae Singer 1983
 Pulveroboletus trinitensis Heinem. 1954
 Pulveroboletus viridis Heinem. & Gooss.-Font. 1951
 Pulveroboletus viridisquamosus E. Turnbull & S.S. Lee 2007
 Pulveroboletus xylophilus Petch 1983

Галерея

Примітки

Джерела 
 Murrill, W.A. 1909. The Boletaceae of North America — 1. Mycologia. 1(1):4-18 — P.9

Роди грибів
Болетові
1909 у науці